Detta är en lista över sjöar i Munkfors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Munkfors kommun.

Lista

Munkfors kommun
 Lista